Viktor Lööv, född 16 november 1992, är en svensk professionell ishockeyspelare som är kontrakterad till NHL-organisationen Minnesota Wild och spelar för deras primära samarbetspartner Iowa Wild i AHL. Han har tidigare tillhört NHL-lagen New Jersey Devils (där han aldrig spelade en match) och Toronto Maple Leafs och spelat på lägre nivåer för Binghamton Devils, Albany Devils och Toronto Marlies i AHL, Södertälje SK (även i Hockeyallsvenskan) och Modo Hockey i Elitserien och SHL.

Lööv draftades i sjunde rundan i 2012 års draft av Toronto Maple Leafs som 209:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Viktor Loov NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Viktor Loov hockey statistics and profile at hockeydb.com
Viktor Loov – Player profile at The Hockey News

Spelare i Albany Devils
Spelare i Toronto Maple Leafs
Spelare i Toronto Marlies
Spelare i Södertälje SK
Spelare i Modo Hockey
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare
Idrottare från Södertälje
Levande personer
Födda 1992
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2012
Spelare i Binghamton Devils
Spelare i Iowa Wild
Personer från Södertälje
Spelare valda av Toronto Maple Leafs i NHL Entry Draft